Akilles eller Achilles kan syfta på:

 Akilles – en hjälte i grekisk mytologi
 Akilleshäl  – ett uttryck för någons svaga punkt
 Akillestal – matematiska tal som är potensrika men inte perfekta potenser
 Akilles och sköldpaddan – en filosofisk paradox
 588 Achilles – en asteroid
 Borgå Akilles – idrottsförening från Borgå i Finland
 Operation Achilles – en Natoledd operation mot talibaner i Afghanistan

Personer
 Akilles Tatios (100-talet e.Kr), en grekisk författare
 Albrekt Akilles av Brandenburg (1414–1486), kurfurste av Brandenburg
 Richard Achilles Ballinger (1858–1922), en amerikansk politiker

Se även
 HMS Achilles – flera fartyg